Por Congosto pode estar à procura de:
 Congosto - um município da Espanha.
 Congosto - uma estação do Metro de Madrid.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos